Seaberg ist der Name von

 Art Seaberg (* 1936), US-amerikanischer Politiker
 Marc Seaberg, deutscher Sänger
 Rönnog Seaberg (1932–2007), schwedische Autorin